Capitol Center  steht für:

 Capitol Center (Oregon), Hochhaus in Salem
 Capitol Center (South Carolina), Hochhaus in Columbia